Die Hauptrunde der Saison 2016/17 begann am 17. September 2016 und endete im Mai 2017.

Abschlusstabelle 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams fand am Wochenende 27. und 28. Mai 2017 in Mannheim statt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga

Einzelnachweise 

2016
Hockey 2016
Hockey 2017
Sportsaison 2016/17